Vanhomrigh ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomew Vanhomrigh († 1703), niederländisch-irischer Kaufmann; Oberbürgermeister von Dublin (1697–1698)
 Esther Vanhomrigh (1690–1723), Geliebte von Jonathan Swift